Euarchontoglires (din greacă: εὖ (eu) - „adevărat”, „autentic” + ἄρχοντες (árkhontes) - „strămoș” + latină: glis- „pârș”) este o cladă (supraordin) care cuprinde mamifere placentare, fiind unul dintre cei patru taxoni majori în cadrul euteriene. Relațiile filogenetice dintre cele patru clade (Euarchontoglires, Xenarthra, Laurasiatheria și Afrotheria) și determinarea grupului bazal al placentarelor rămân controversate.

Clada Euarchontoglires a fost propusă pe baza pe analizelor de scvențe ale ADN-ului și ale markerilor retrotranspozoni. Dovezi morfo-anatomice privind monofilia supraordinului sunt slab evidențiate.

S-au despărțit de Laurasiatheria cu aproximativ 85-95 milioane de ani în urmă, în timpul Cretacicului târziu, și s-au dezvoltat în grupul insular Laurasian (din care se va constitui viitoarea Europa). Cele mai vechi fosile identificate datează din Paleocenul timpuriu. Împreună cu grupul soră Laurasiatheria alcătuiesc magnordinului Boreoeutheria.

Euarchontoglires este divizată două ramuri: Euarchonta (compus ordinul Scandentia și grupul soră Primatomorpha) și Glires (care cuprinde ordinele Rodentia și Lagomorpha).

Arbore filogenetic 
Legăturile evoluționiste dintre membrii Euarchontoglires sunt arătate în cladograma de mai jos:

Referințe 

Eutheria